Toruński Festiwal Książki – festiwal naukowo-edukacyjny i impreza literacka, odbywająca się od 1995 w Toruniu.

Formuła Festiwalu 
Przy okazji imprezy organizowane są konkursy plastyczne, konkursy interpretacji literackiej dla dzieci - nawiązujące do ulubionych autorów książek dziecięcych (Kornela Makuszyńskiego, Jana Brzechwy). Osobistości Torunia czytają dzieciom książki i bajki. 

Na festiwalu prezentowane są też inne osiągnięcia toruńskich literatów i ludzi pióra, np. dorobek dawnego pisma artystyczno-literackiego Undergrunt, osiągnięcia aktualnych czasopism (kwartalnik Inter-). Impreza jest okazją do spotkania przyjaciół książek, literatów, pisarzy, czytelników, wydawców i animatorów kultury. Impreza ma charakter popularnonaukowy, masowy. Organizatorem jest Dwór Artusa w Toruniu.

Imprezy towarzyszące 
Podczas Festiwalu odbywają inne, dodatkowe imprezy towarzyszące:
 poetycki Konkurs Jednego Wiersza
 Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Z. Herberta - XVII edycja, na który rokrocznie wpływa około 400-500 zestawów wierszy poetów z całego kraju
 Na festiwalu odbywają się też spotkania z Laureatami Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego

Na festiwalu pojawili się m.in. Sławomir Mrożek, Janusz Głowacki, Manuela Gretkowska, Katarzyna Lengren, córka rysownika Zbigniewa Lengrena, Wojciech Majewski, autor biografii Marka Grechuty i inne osoby związane z literaturą polską.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Toruńskiego Festiwalu Książki 
 Opis Festiwalu
 Program obchodów Roku Samuela Lindego

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale literackie